Поль Жан-Батист Поре де Морван (; 1777—1834) — французский военный деятель, бригадный генерал (1813 год), барон (1813 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
В возрасте 16 лет записался добровольцем в армию. Служил в качестве артиллериста. 10 апреля 1800 года отличился в сражении при Сасселло, где был ранен. 5 сентября 1800 года произведён в младшие лейтенанты, и переведён в 78-ю полубригаду линейной пехоты, а 8 февраля 1801 года - в 90-ю.

В 1802 году участвовал в экспедиции на Санто-Доминго, в ходе которой был ранен. После смерти Леклерка, был среди тех, кто сопровождал тело генерала во Францию.

25 марта 1803 года был зачислен в полк пеших гренадеров Консульской гвардии с чином лейтенанта. 1 мая 1806 года – капитан. В 1808 году возглавил 2-ю роту 2-го батальона 2-го полка пеших гренадер. 9 июня 1809 года произведён в командиры батальона, и получил под своё начало 1-й батальон 1-го полка тиральеров-гренадеров.

С 1810 года воевал в Испании. 10 декабря 1810 года стал полковником, и командиром 34-го полка лёгкой пехоты. С 22 мая 1812 года исполнял функции губернатора провинции Сория в Кастилии. В 1813 году был отозван во Францию и 24 января 1813 года назначен командиром 3-го полка тиральеров Молодой гвардии, с которым сражался при Баутцене.

30 августа 1813 года произведён в бригадные генералы, и стал командиром 1-й бригады 2-й пехотной дивизии Молодой гвардии генерала Барруа. Дрался при Лейпциге, 27 октября отличился в бою при Айзенахе, где прикрывал отступление армии и был ранен пулей в ступню.

С января 1814 года занимался формированием 3-й пехотной дивизии Молодой гвардии, которой командовал с 20 февраля. 28 февраля во главе дивизии отправился из Парижа на театр военных действий в Шампани. 9 марта ранен картечной пулей в сражении при Лаоне. 12 марта его дивизия была расформирована, а Поре де Морван возглавил 2-ю бригаду (1-й и 2-й полки пеших гренадер) 1-й пехотной дивизии Старой гвардии. 30 марта участвовал в обороне Парижа.

При первой Реставрации определён 18 июля 1814 года в Королевский корпус пеших егерей Франции с чином генерал-майора. Во время «Ста дней» присоединился к Наполеону и с 13 апреля 1815 года командовал 3-м полком пеших гренадер Императорской гвардии. Участвовал в Бельгийской кампании, сражался 16 июня при Линьи. 18 июня он повёл 1-й батальон своего полка в последнюю атаку гвардии при Ватерлоо. С июля по август находился с полком в составе Армии Луары.

24 сентября 1815 года, после второй Реставрации, был уволен с действительной службы. В январе 1816 года арестован и оставался в заключении до амнистии 1817 года. В 1829 году исполнял функции генерального инспектора пехоты.

Умер 17 февраля 1834 года в Шартре в возрасте 56 лет, и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (5 сентября 1800 года);
 Лейтенант (23 сентября 1802 года, утверждён в чине 15 октября 1802 года);
 Капитан гвардии (1 мая 1806 года);
 Командир батальона гвардии (9 июня 1809 года);
 Полковник (10 декабря 1810 года);
 Бригадный генерал (30 августа 1813 года).

Титулы 
 Шевалье Поре де Морван и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 27 февраля 1812 года);
 Барон Поре де Морван и Империи (; декрет от 6 апреля 1813 года, патент подтверждён 14 августа 1813 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (6 апреля 1813 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (26 мая 1813 года)

Примечания

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore 

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице